Hermann Kantorowicz (1877-1940) – giurista tedesco
Ernst Kantorowicz (1895-1963) – storiografo tedesco
Alfred Kantorowicz (1899-1979) – saggista e pubblicista tedesco